Колонија Буена Виста има више значења:

 Колонија Буена Виста (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Буена Виста (Ероика Сиудад де Уахуапан де Леон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Буена Виста (Оаксака де Хуарез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Буена Виста (Сан Педро Искатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Буена Виста (Санто Доминго Занатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Буена Виста (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику